Михайловский, Николай Константинович (1842—1904) — русский социолог и публицист, литературовед, критик, теоретик народничества.
 Михайловский, Николай Константинович (1866—1915) — русский генерал-майор.
 Михайловский, Николай Константинович (1903—1965) — геолог-нефтяник. Лауреат Сталинской премии (1950).
 Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич (1852—1906) — русский инженер, путешественник, писатель, основатель Новосибирска.